Unter Zieheisen versteht man:
 ein Zugmesser
 ein Werkzeug zur Drahtherstellung durch Drahtziehen. Siehe Zieheisen (Drahtziehen).